Кызылту́ или Кзылту (с  — Красное Флаг) — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Акмолинская область
 Кзылту — село в Алгинском районе.
 Кызылту — село в Ерейментауском районе.
 Кызылту — прежнее название села имени Баубека Батыра в Жаксынском районе.

 Актюбинская область
 Кызылту — прежнее, до 2007 года, название села Егиндибулак в Хобдинском районе.

 Алматинская область
 Кызылту — прежнее, до 2010 года, название села Барлыбека Сырттанова в Аксуском районе.
 Кызылту — село в Талгарском районе.

 Восточно-Казахстанская область
 Кызылту — село в Урджарском районе.

 Жамбылская область
 Кызылту — прежнее, до 2011 года, название села Кокжелек в Мойынкумском районе.

 Западно-Казахъстанская область
 Кызылту — село в Казталовском районе.

 Карагандинская область
 Кызылту — село в Каркаралинском районе.
 Кызылту — село в Шетском районе.

 Костанайская область
 Кызылту — село в Мендыкаринском районе.

 Кызылординская область
 Кызылту — прежнее, до 1997 года, название села Жалантос батыр в Казалинском районе.
 Кызылту — прежнее, до 1997 года, название села имени А. Токмаганбетова в Сырдарьинском районе.
 Кызылту — прежнее, до 1997 года, название села имени Ибрая Жахаева в Чиилийском районе.

 Павлодарская область
 Кызылту — село в Теренкольском районе, ликвидировано в 2003 году.

 Северо-Казахстанская область
 Кызылту — село в Акжарском районе.
 Кзылту — прежнее, до 1997 года, название села Кишкенеколь в Уалихановском районе.

 Туркестанская область
 Кызылту — село в Мактааральском районе.
 Кзылту — село в Тюлькубасском районе.
 Кызылту — прежнее, до 2008 года, название села Байтерек в Келесском районе.
 Кызылту — прежнее, до 1999 года, название села Елшибек батыр в Ордабасинском районе.
 Кызылту — прежнее, до 2001 года, название села Дербес в Ордабасинском районе.
 Кызылту — прежнее, до 1999 года, название села Мыншункыр в Отырарском районе.
 Кызылту — прежнее, до 1999 года, название села Акбастау в Сайрамском районе.

Россия 
 Кызылту — посёлок в Панкрушихинском районе Алтайского края.
 Кызылту — аул в Коченёвском районе Новосибирской области, упразднён в 2005 г.

Другое 

 Кызыл-ту — производственное объединение по переработке пластмасс в городе Алма-Ате

См. также